Реджиналд Джеймс Уоллес (, 1919 — 10 декабря 2012, Гибралтар, Великобритания) — британский государственный и колониальный деятель, губернатор островов Гилберта (1978—1979).

Биография 

Являлся последним британским колониальным губернатором островов Гилберта, который  был отделен от соседнего острова Эллис (ныне  Тувалу) в 1975 г. С окончанием его правления в 1979 г. было образовано независимое государство Кирибати.

Источники 

http://announcements.thetimes.co.uk/obituaries/timesonline-uk/obituary-preview.aspx?n=reginald-james-wallace&pid=161673247&referrer=2282

Губернаторы островов Гилберта